Turbo kan syfta på:

 Turbo – ett system som kan användas för att öka effekten i en förbränningsmotor
 Turbo, Hedemora kommun – en ort i Hedemora kommun
 Turbo (kommun) – en kommun i departementet Antioquia i Colombia
 Turbo, Colombia – en ort i Colombia
 Turbo (musikalbum) – ett musikalbum av Judas Priest
 Turbo (hund) – en hund 
 Turbo (djur) – ett släkte av snäckor
 Turbo (film) – en amerikansk film från 2013
 Discovery Turbo – en TV-kanal i USA